Фу́ллертон () — англоязычный топоним и фамилия.

Топонимы 
США
 Фуллертон — город в Калифорнии.
  — город в Небраске.
  — тауншип в Небраске.
  — статистически обособленная местность в Пенсильвании.
  — город в Северной Дакоте.
Прочие страны
  — полуостров в Нунавуте, Канада.
Составные топонимы
  — городок в Новом Южном Уэльсе, Австралия.

Носители фамилии 
  (род. 1943) — североирландский футболист, позднее футбольный комментатор и спортивный обозреватель.
  (1923—2009) — американский мастер по изготовлению и модернизации электрогитар, сооснователь компании G&L Musical Instruments.
 Фуллертон, Джорджиана (1812—1885) — английская писательница-романистка. 
  (1892—1985) — американский миссионер и проповедник.
  (род. 1971) — шотландский художник.
  (1773—1831) — шотландец, губернатор Пинанга, первый губернатор «Поселений у пролива».
  (род. 1953) — британский автогонщик.
  (род. 1965) — американская геймдизайнер, академик.
  (1817—1900) — американский адвокат.
  (1865—1952) — американский журналист.
 Фуллертон, Фиона (род. 1956) — американская актриса кино и телевидения, танцовщица, предпринимательница.
  (1873—1945) — американский спортивный обозреватель, сооснователь , участник .
 Фуллертон, Чарлз Гордон (1936—2013) — американский астронавт.
  — американская детская писательница-сценарист.
  (род. 1931) — американский футболист.
  (1935—1991) — ирландский политик.
  (1878—1962) — британский офицер ВМФ.

Транспорт 
  — станция чикагского метрополитена.
  — ж/д станция в калифорнийском Фуллертоне.
  — аэропорт в калифорнийском Фуллертоне.

См. также 
  — гостиница в Сингапуре
 Фуллер — англоязычный топоним и фамилия
 Фуллартон — топоним и фамилия шотландского происхождения